Верный Путь — название населённых пунктов.

Россия 
 Верный Путь — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Верный Путь — посёлок в Усманском районе Липецкой области.